XXV турнир Мировой лиги проходил с 23 мая по 20 июля 2014 года с участием 28 команд. Финальный раунд состоялся в итальянском городе Флоренция. Чемпионом Мировой лиги стала сборная США.

Система соревнования 
Состав участников и формат турнира были утверждены 1 декабря 2013 года на Совете Мировой лиги в Лозанне. Впервые к участию допущены 28 сборных, что на 10 больше, чем в прошлом году. Команды разделены на три дивизиона в зависимости от положения в мировом рейтинге и текущего соотношения сил в мировом волейболе.

В рамках интерконтинентального раунда команды первого и второго дивизионов сыграют в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю, а в третьем дивизионе — в два круга по туровой системе.

В финальный раунд первого дивизиона («Финал шести»), который пройдёт во Флоренции, вышли сборная Италии как его организатор, по две лучших команды из групп A и B, а также победитель «Финала четырёх» в Сиднее с участием сильнейших коллективов из групп второго дивизиона (C, D, E) и сборной Австралии. «Финал четырёх» для команд третьего дивизиона состоялся в Бурсе.

Интерконтинентальный раунд

Первый дивизион

Группа A

Группа B

Самые результативные

Второй дивизион

Группа C

Группа D

Группа E

Третий дивизион

Группа F

Группа G

Финальный раунд

Третий дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Второй дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Первый дивизион 
Матчи проходили с 16 по 20 июля во Флоренции.

Группа H

Группа I

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Тейлор Сандер — 61,22
  Дмитрий Мусэрский — 58,54
  Адам Уайт — 52,00
  Иван Зайцев — 51,55
  Николай Павлов — 50,79
 Блок (очки в среднем за сет)
  Дэвид Ли — 0,93
  Айдан Зингел — 0,71
  Лукас — 0,60
  Дмитрий Мусэрский — 0,56
  Максвелл Холт — 0,50

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Максвелл Холт — 0,71
  Дмитрий Мусэрский — 0,44
  Томас Эдгар — 0,43
  Дэвид Ли — 0,36
  Симоне Бути — 0,33
  Иван Зайцев — 0,33
 Защита (диги в среднем за сет)
  Эрик Сёдзи — 3,14
  Артём Ермаков — 2,78
  Луке Пэрри — 2,57
  Сальваторе Россини — 2,33
  Фархад Зариф — 2,27

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Саид Маруфлакрани — 10,47
  Драган Травица — 8,17
  Бруно — 8,00
  Сергей Гранкин — 6,89
 Приём (процент эффективности)
  Сальваторе Россини — 67,24
  Адам Уайт — 65,67
  Марио — 64,35
  Фархад Гаеми — 61,07
  Артём Ермаков — 60,98
  Симоне Пароди — 52,11
  Шон Руни — 50,65

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сборной США Тейлор Сандер

Итоговое положение

Призёры 
 : Мэттью Андерсон, Шон Руни, Тейлор Сандер, Дэвид Ли, Пол Лотман, Кавика Сёдзи, Мика Кристенсон, Рассел Холмс, Карсон Кларк, Максвелл Холт, Гарретт Муагутутия, Эрик Сёдзи. Главный тренер — Джон Спироу.

 : Бруно, Леандро Виссотто, Лукарелли, Эдер, Лукас, Марио, Рафаэл, Мурило, Рафаэл Араужо, Сидан, Густаво, Уоллес, Дуглас, Лукас Ло. Главный тренер — Бернардиньо.

 : Иван Зайцев, Иржи Коварж, Симоне Пароди, Лука Веттори, Филиппо Ланца, Симоне Бутти, Драган Травица, Маттео Пьяно, Эмануэле Бирарелли, Микеле Баранович, Андреа Джови, Сальваторе Россини, Симоне Анцани, Луиджи Рандаццо. Главный тренер — Мауро Берруто.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Highlights final

Мировая лига (волейбол)
2014 год в волейболе